Molekulska formula -{C24H48O2}- se može odnositi na:

 Etilheksil palmitat
 Lignocerinska kiselina